Rywalizacja kobiet w muldach podwójnych podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na trasie o nazwie Champion. Fazy 1/16 oraz 1/8 finału rozegrano 9 lutego o 16:25, z kolei pozostałe rundy tego samego dnia o 19:00. Złoty medal wywalczyła Francuzka Perrine Laffont, która pokonała w dużym finale Jaelin Kauf z USA. W małym finale triumfowała Tess Johnson z USA, zdobywając tym samym brązowy medal.

Drabinka zawodów

Górna połówka

Dolna połówka

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019